

Чайковське — село, Сімферопольський район, АР Крим

Чайковське — аул, Житікаринський район, Костанайська область